Hirschvogel bezeichnet:
 die Nürnberger Patrizierfamilie Hirschvogel (Patrizier)
 ein Automobilzulieferer, siehe  Hirschvogel Group
 das Pseudonym des Bildenden Künstlers Robert Makolies, siehe Hirschvogel (Künstler)

Hirschvogel oder Hirsvogel ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Hirschvogel (1503–1553), Nürnberger Künstler und Kartograf
 Endres II. Hirschvogel (1513–1550), Nürnberger Patrizier
 Franz Hirschvogel (1450–1505), Nürnberger Kaufmann
 Lienhard Hirschvogel (Lienhard III. Hirschvogel; 1504–1549), deutscher Kaufmann und Fernhändler
 Lienhard II. Hirschvogel (1440–1525), Nürnberger Patrizier und Fernhändler
 Veit Hirschvogel der Ältere (1461–1526), Nürnberger Glasmaler